Sono di seguito riportate statistiche e record di vario genere sul campionato europeo di calcio.

Partecipazioni e prestazioni nelle fasi finali 
Legenda

Prestazione della squadra ospitante 
Solo Spagna, Italia e Francia hanno vinto un'edizione casalinga, anche se vi sono altre squadre che hanno ottenuto altri grandi risultati come il Belgio, che raggiunse il 3º posto nel 1972, la Jugoslavia che si classificò quarta nel 1976, il Portogallo e la Francia che arrivarono seconde rispettivamente nel 2004 e nel 2016, mentre nelle edizioni del 1988, 1992, 1996 e 2000, Germania, Svezia, Inghilterra e Paesi Bassi raggiunsero le semifinali.

Nell'edizione itinerante del 2020 vengono scelte 13 nazioni per ospitare l'europeo, poi ridotte a 11 prima dell'inizio della manifestazione: di queste 11, 2 di loro (Azerbaigian e Romania) non riescono a qualificarsi, altre 3 (Russia, Scozia e Ungheria) finiscono il proprio europeo al primo turno, 2 di loro (Germania e Olanda) vengono eliminate agli ottavi, 2 (Spagna e Danimarca) perdono le due semifinali e le ultime 2 (Italia e Inghilterra) si giocano la finale, con vittoria azzurra. In particolare, sebbene non la si possa considerare come nazione ospitante, l'Inghilterra gioca 6 partite su 7 (finale compresa) tra le mura amiche di Wembley; l'Italia, invece, ne gioca 3 in casa (all'Olimpico di Roma), 3 a Wembley e 1 all'Allianz Arena di Monaco.

Esordienti

Nazionali mai qualificate alla fase finale della competizione

Giocatori e allenatori

Cannonieri 

In grassetto i calciatori in attività con le proprie nazionali

Capocannonieri delle singole edizioni

Capocannonieri delle singole edizioni

Capocannonieri in più edizioni

Capocannonieri per nazione

Altri premi

Miglior giocatore (premio dal 1996)

Miglior portiere (premio dal 2000)

Miglior giovane (premio dal 2016)

XI All Star Team

Allenatori e capitani delle squadre vincitrici

Record 

 Partite giocate due volte nella stessa edizione:
- (1988, girone e finale)
- (1996, girone e finale),
- (2004, girone e finale)
- (2008, girone e semifinale)
- (2012, girone e finale)

Squadre 
 Reti subite in una singola edizione: 13  (2000)
 Reti segnate in una singola edizione: 14  (1984)
 Reti subite in una singola partita: 6  (2000, Paesi Bassi-Jugoslavia 6-1, Quarti di finale)
 Reti segnate in una singola partita: 6  (2000, Paesi Bassi-Jugoslavia 6-1, Quarti di finale)
 Partite vinte consecutive (singola edizione): 5  (1984, tutte le partite),  (2020)
 Partite senza sconfitte (edizioni consecutive): 14  (6-2008, 6-2012, 2-2016)
 Partite vinte consecutive (più edizioni): 5  (4-1988, 1-1992)
 Partita più giocata nelle fasi finali: - (sette volte: 1980, 1988, 2008, 2012 (due volte), 2016, 2020)
 Maggior numero di partecipazioni alla fase finale: 13 
 Maggior numero di piazzamenti nei primi quattro posti: 9 
 Maggior numero di finali disputate: 6 
 Maggior numero di finali consecutive disputate: 3 
 Maggior numero di vittorie: 3 , 
 Maggior numero di vittorie consecutive: 2 
 Maggior numero di finali perse: 3 , 
 Maggior numero di finali perse consecutivamente: 3 
 Maggior numero di partite disputate: 53 
 Maggior numero di vittorie: 27 
 Maggior numero di pareggi: 18 
 Maggior numero di sconfitte: 17 
 Minor numero di sconfitte: 1 , , 
 Minor numero di pareggi: 0  , , , , 
 Minor numero di vittorie: 0  ,,  
 Maggior numero di reti realizzate: 78 
 Maggior numero di reti subite: 55 
 Minor numero di reti realizzate: 1 , , , 
 Minor numero di reti subite: 1 
 Migliore differenza reti: +26 
 Peggiore differenza reti: -17 
 Maggior numero di partite concluse ai rigori: 7 
 Maggior numero di vittorie ai rigori: 4 , 
 Maggior numero di sconfitte ai rigori: 4 
 Squadra con il maggior numero di partecipazioni alla fase finale senza vittorie:  (dieci partecipazioni)
Squadra con il maggior numero di finali perse rispetto al totale di quelle disputate: 3 su 4   
 Squadra con il maggior numero di finali vinte rispetto al totale di quelle disputate: 3 su 4   
 Squadra con il maggior numero di semifinali perse rispetto al totale di quelle disputate: 4 su 5  
 Squadra vincitrice almeno una volta con il minor numero di partecipazioni alla fase finale:  (quattro partecipazioni)
 Squadra vincitrice del trofeo senza avere ottenuto la qualificazione sul campo alla fase finale nell'edizione vinta: 
 Squadra vincitrice del trofeo con ripetizione della finale (non essendo all'epoca previsti i tiri di rigore):  
 Squadra vincitrice di una semifinale per sorteggio (non essendo all'epoca previsti i tiri di rigore): 
 Distanza più lunga tra due europei vinti: 53 anni  (1968 e 2021)
 Distanza più lunga tra due finali disputate: 32 anni  (1968 e 2000)
 Distanza più lunga tra due piazzamenti nei primi quattro posti: 29 anni  (1992 e 2021)
 Distanza più lunga tra due partecipazioni alla fase finale: 44 anni  (1972 e 2016)
 Squadre vincitrici almeno una volta di entrambi i trofei utilizzatiː , 
 Squadre vincitrici alla prima partecipazione alla fase finale: 4 (, , , )
 Squadre vincitrici del trofeo in un'edizione disputata in casa: 3  (nel 1964),  (nel 1968),  (nel 1984)
 Squadre sconfitte in finale in un'edizione disputata in casa: 2  (nel 2004),  (nel 2016)
 Squadre sconfitte in una finale ospitata, ma senza aver ospitato l'intero torneo: 1  (nel 2020)
 Squadre con il maggior numero di piazzamenti nei primi quattro posti senza vittorie: ,  (tre volte)
 Squadra con il maggior numero di finali disputate senza vittorie:  (due volte, nel 1960 e nel 1968, in quest'ultimo caso con ripetizione della finale)
 Squadre vincitrici del trofeo in tutte le finali disputate:  (una volta, nel 1988),  (una volta, nel 1992),  (una volta, nel 2004)
 Squadre sconfitte in tutte le finali disputate:  (due volte, nel 1960 e nel 1968),  (una volta, nel 1980),  (una volta, nel 2020)
 Squadra con il maggior numero di piazzamenti consecutivi nei primi quattro posti:  4 (dal 1960 al 1972)
 Squadra con il maggior numero di piazzamenti nei primi quattro posti senza avere disputato una finale:  (due volte, nel 1964 e nel 1972)
 Squadra con il maggior numero di partecipazioni consecutive alla fase finale: 13  (1972-serie aperta)
 Squadre vincitrici del trofeo con una sconfitta subita durante la fase finale del torneo: 4,  (nel 1988),  (nel 1992),  (nel 2000),  (nel 2004) 
 Finale terminata con il maggior scarto di gol: - 4-0 (2012)
 Partita terminata con maggiore scarto di gol:  5-0 ,  5-0  (1984, Fase a gironi);  6-1  (2000, Quarti di finale);  5-0  (2004, Fase a gironi);  5-0  (2020, Fase a gironi)

Giocatori e allenatori

Giocatori partecipanti a più edizioni 
In grassetto i calciatori in attività con le proprie nazionali

In grassetto le edizioni vinte.

In corsivo le edizioni in cui il calciatore non è sceso in campo.

Maggior numero di partite giocate 
In grassetto i calciatori in attività con le proprie nazionali

Giocatori plurivincitori

Gol 
Maggior numero di gol segnati: 14
  Cristiano Ronaldo (14, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)
Maggior numero di gol segnati in una singola edizione: 9
  Michel Platini (9, 1984)
Maggior numero di edizioni concluse con almeno una rete: 5
  Cristiano Ronaldo (2, 2004; 1, 2008; 3, 2012; 3, 2016; 5, 2020)
Maggior numero di gol in una partita: 3
  Dieter Müller (1976: Germania Ovest-Jugoslavia 4-2 dts)
  Klaus Allofs (1980: Germania Ovest-Paesi Bassi 3-2)
  Michel Platini (1984: Francia-Belgio 5-0; Francia-Jugoslavia 3-2)
  Marco van Basten (1988: Paesi Bassi-Inghilterra 3-1)
  Sérgio Conceição (2000: Portogallo-Germania 3-0)
  Patrick Kluivert (2000: Paesi Bassi-Jugoslavia 6-1)
  David Villa (2008: Spagna-Russia 4-1)
Partite consecutive terminate con una marcatura: 5
  Michel Platini (1984: 1 in Francia-Danimarca 1-0; 3 in Francia-Belgio 5-0; 3 in Francia-Jugoslavia 3-2; 1 in Francia-Portogallo 3-2 dts; 1 in Francia-Spagna 2-0)
Gol più tardivo:
  Semih Şentürk al 122' (2008: Croazia-Turchia 2-4 dcr)

Gol più veloci

Età 
Giocatore più giovane:
 Kacper Kozłowski  (2021, 17 anni e 246 giorni)

Giocatore più anziano:
 Gábor Király  (2016, 40 anni e 78 giorni)

Marcatore più giovane:
 Johan Vonlanthen  (Francia-Svizzera 3-1 del 21 giugno 2004, 18 anni e 141 giorni)

Marcatore più anziano:
 Ivica Vastić  (Austria-Polonia 1-1 del 12 giugno 2008, 38 anni e 256 giorni)

Campione d'Europa più giovane:
 Renato Sanches  (Portogallo-Francia 1-0 del 10 luglio 2016, 18 anni e 328 giorni)

Campione d'Europa più anziano:
 Ricardo Carvalho  (Portogallo-Francia 1-0 del 10 luglio 2016, 38 anni e 53 giorni)

Reti subite 
Maggiore imbattibilità di un portiere
 Iker Casillas  509 minuti (2012)
Minor numero di gol subiti per tutta la durata del torneo:
 Lev Jašin  1 gol (1960)
 Dino Zoff  1 gol (1968)
 Gordon Banks  1 gol (1968)
 Sepp Maier  1 gol (1972)
 Dino Zoff  1 gol (1980)
 Thomas Myhre  1 gol (2000)
 Iker Casillas  1 gol (2012)

Allenatori 
Maggior numero di partite:
 Joachim Löw  21 partite (6-2008, 5-2012, 6-2016, 4-2020)

Maggior numero di titoli europei:
 Gavriil Kachalin  1 titolo (1960)
 José Villalonga  1 titolo (1964)
 Ferruccio Valcareggi  1 titolo (1968)
 Helmut Schön  1 titolo (1972)
 Václav Ježek  1 titolo (1976)
 Jupp Derwall  1 titolo (1980)
 Michel Hidalgo  1 titolo (1984)
 Rinus Michels  1 titolo (1988)
 Richard Møller Nielsen  1 titolo (1992)
 Berti Vogts  1 titolo (1996)
 Roger Lemerre  1 titolo (2000)
 Otto Rehhagel  1 titolo (2004)
 Luis Aragonés  1 titolo (2008)
 Vicente del Bosque  1 titolo (2012)
 Fernando Santos  1 titolo (2016)
 Roberto Mancini  1 titolo (2020)

Maggior numero di partite vinte:
 Joachim Löw  12 vittorie (4-2008, 4-2012, 3-2016, 1-2020)

Vincitori sia da calciatori che da allenatori:
 Berti Vogts  (1972 calciatore, 1996 allenatore)

Statistiche delle finali 
 Finale capitata più volte:
/-/ (due volte, nel 1976 e nel 1996)
 Gol:
 max 4 (- 2-2 (5-3 dcr), 1976; - 4-0, 2012)
 min 1 (- 1-0, 2004; - 1-0, 2008, - 1-0, 2016)
 concluse ai supplementari: 4 (1960, 1996, 2000, 2016)
 concluse ai rigori: 2 (1976, 2020)
 concluse con il golden gol: 2 (1996, 2000)
 rimonte in finale: 3 (1960, 1996, 2000)
 finali con entrambe le squadre a segno: 7 (1960, 1964, 1976, 1980, 1996, 2000, 2020)
 finali con solo una squadra a segno: 9 (1968 (ripetizione), 1972, 1984, 1988, 1992, 2004, 2008, 2012, 2016)
 finali con nessuna squadra a segno: 0
 vittorie con scarto di 1 gol: 8 (1960, 1964, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2016)
 vittorie con scarto di 2 gol: 4 (1968 (ripetizione), 1984, 1988, 1992)
 vittoria con scarto di 3 gol: 1 (1972)
 vittoria con scarto di 4 gol: 1 (2012)
 triplette: 0
 doppiette: 3
 Gerd Müller  (1972)
 Horst Hrubesch  (1980)
 Oliver Bierhoff  (1996)

Gol storici

Statistiche su città e stadi

Note 

Campionato europeo di calcio maschile
Statistiche di calcio